Garrigues, comune francese del dipartimento dell'Hérault
Garrigues, comune francese del dipartimento del Tarn
Garrigues, comarca spagnola della provincia di Lleida